Infantes de Portugal
 Maria de Portugal i de Castella (1313-1357), casada el 1328 amb Alfons XI de Castella
 Maria de Portugal i de Manuel (1343-1367), casada el 1354 amb l'infant Ferran d'Aragó
 Maria de Portugal i d'Habsburg (1527-1545), casada el 1543 amb l'infant Felip de Castella
 Maria de Portugal i de Bragança (1538-1577), casada el 1565 amb Alexandre Farnesi
 Reines de Portugal
 Maria I de Portugal (1734-1816), reina de Portugal (1777-1816) i reina de Brasil (1815-1816)
 Maria II de Portugal (1819-1853), reina de Portugal''' (1826-1828 i 1834-1853)